Список видів роду еріка:

Список, який містить 868 визнаних види роду Еріка (Erica) з родини вересових (Ericaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Erica на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Erica на сайті «International Plant Names Index» 
 Erica на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Erica на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Erica на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Еріка
Еріка